

Cinema 
 Countdown dimensione zero (The Final Countdown) – film del 1980 diretto da Don Taylor

Musica 
 The Final Countdown – album degli Europe del 1986
 The Final Countdown – singolo degli Europe del 1986
 The Final Coutdown 2000 – singolo degli Europe del 1999
 The Final Countdown Tour 1986 – VHS degli Europe del 1987
 The Final Countdown Tour 1986: Live in Sweden - 20th Anniversary Edition – DVD degli Europe del 2006

Pagine correlate 
 Conto alla rovescia